Glennon ist der Name von:

 Bert Glennon (1893–1967), US-amerikanischer Kameramann
 Connor Glennon (* 1993), britischer Tennisspieler
 James Glennon (1942–2006), US-amerikanischer Kameramann
 Jim Glennon (* 1953), irischer Rugby-Union-Spieler
 John Alan Glennon (* 1970), US-amerikanischer Geograph
 John Joseph Glennon (1862–1946), Erzbischof von St. Louis
 Mike Glennon (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Glennan
 Clennon